Топки́нский райо́н — административно-территориальная единица (административный район) в Кемеровской области России. В рамках организации местного самоуправления в границах района и райцентра существует Топкинский муниципальный округ (с 2004 до 2019 гг. — муниципальный район).

Административный центр — город Топки (в район не входит).

География 
Район расположен на западе Кемеровской области. На севере он граничит с Юргинским районом, на востоке — с Кемеровским районом, на юге — с Промышленновским районом, на западе — с Новосибирской областью.

История 
Впервые Топкинский район был образован 4 сентября 1924 года в составе Томского уезда Томской губернии РСФСР; тогда же в составе Щегловского уезда был создан Усть-Сосновский район. 25 мая 1925 года Президиум ВЦИК утвердил ликвидацию уездов и губерний, и образование Сибирского края с разделением его на округа и районы; Топкинский и Усть-Сосновский районы вошли в состав Кузнецкого округа. В 1929 году Усть-Сосновский район был упразднён, а его территория включена в Топкинский район. Постановлением ВЦИК от 30 июля 1930 года край был разделён на восточную и западную части, а округа были ликвидированы; Топкинский район оказался в составе Западно-Сибирского края. 2 марта 1932 года Постановлением ВЦИК был расформирован Щегловский район, и 9 ранее входивших в его состав сельсоветов были переданы в состав Топкинского района.

В 1935 году часть земель района была передана в состав нового Титовского района.

Постановлением ЦИК CCCР от 28 сентября 1937 года Западно-Сибирский край был расформирован, и Топкинский район вошёл в состав новой Новосибирской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1943 года была образована Кемеровская область, и Топкинский район был передан в её состав.

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года «Об укрупнении районов, образовании промышленных районов и изменении подчинённости районов и городов Кемеровской области» Топкинский район был упразднён; город Топки стал городом областного подчинения, а сельские территории были переданы в состав Кемеровского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 января 1965 года был вновь образован Топкинский район, однако райсовет при этом образован не был, а сельсоветы были подчинены Топкинскому горсовету. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 ноября 1976 года был образован районный Совет депутатов трудящихся, в подчинение к которому перешли сельсоветы, до этого подчинённые Топкинскому горсовету.

В рамках местного самоуправления, Законом Кемеровской области от 17 декабря 2004 года № 104-ОЗ на территории Топкинского района и города областного подчинения Топки было образовано муниципальное образование, наделённое статусом муниципального района. На его территории было образовано 12 муниципальных образований нижнего уровня: 11 сельских поселений и 1 городское поселение. 29 июня 2019 года муниципальный район был упразднён, а все входившие в его состав поселения были объединены в новое муниципальное образование — Топкинский муниципальный округ.

В рамках административно-территориального устройства области, Топкинский район как административно-территориальная единица сохраняет свой статус, при этом Топки является городом областного подчинения.

 Муниципальное устройство
В Топкинский муниципальный район с 2004 до 2019 гг. входило 12 муниципальных образований, в том числе: 1 городское и 11 сельских поселений:

Административное деление 
На территории Топкинского административного района находятся 11 сельских территорий как административно-территориальных единиц области, границы которых совпадают с бывшими сельскими поселениями упразднённого муниципального района. Город Топки является городом областного подчинения, который при этом входит в состав одноимённого муниципального округа (и в 2004—2019 гг. входил в одноимённый муниципальный район).

Население 
Административный район (без г. Топки)

Муниципальный район и муниципальный округ (с г. Топки)

 Урбанизация
Городское население в районе отсутствует, в муниципальном округе (город Топки) составляет   % от всего населения округа.

Населённые пункты 

В Топкинский административный район входят 57 населённых пунктов (без города Топки) (в Топкинский муниципальный округ (муниципальный район в 2005—2019 гг.) входят 58 населённых пунктов).

В сносках к названию населённого пункта указана их бывшая муниципальная принадлежность

Образование
Школы, детские сады,Топкинский технический техникум

Экономика 
 Основные отрасли промышленности: строительство (цементный завод).
 Ведущие отрасли сельского хозяйства: молочно-мясное животноводство.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Топкинского муниципального района
 Сельские поселения района

 
Муниципальные районы, упразднённые в 2019 году